Les Monts Helan, à cheval entre les Régions autonomes du Ningxia et de Mongolie-Intérieure.
 Xian de Helan, Xian de la Région autonome Hui du Ningxia.